Папаноа има више значења:

 Папаноа (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Папаноа (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику